Olfactores — клада хордових, яка включає покривників і хребетних. Ольфактори представляють переважну більшість хордових, оскільки головохордові є єдиними хордовими, які не входять до клади ольфакторів. Ця клада визначається більш розвиненою системою нюху, яка в безпосередньому поколінні хребетних спричинила появу ніздрів.

Кладограма 
Кладограма:

Примітки 

Систематика тварин